Евгений Авксентьевич Попо́вич (; , село Межирич,  — , ) — украинский филолог, редактор, журналист и .

Биография 
Окончил Киевский университет (1956), -германист. Занимался икой (1956—1957), работал ом в издательстве «Веселка» (1957—1967). С 1967 года занимался исключительно переводами. Член СП Украины (1968).

Жена — переводчик детской литературы со шведского и английского языков Ольга Сенюк.

В 2006 передал свою богатейшую библиотеку в дар Киево-Могилянской академии.

Творчество 
В его переводах были опубликованы сказки братьев Гримм и Вильгельма Гауфа, произведения Лессинга, Гёте, Гейне, Гофмана, Кафки, Т. Манна, Гессе, Й. Рота, Э. Юнгера, Ремарка, Бёлля, Фриша, Витгенштейна, Хайдеггера и др.

Признание 
Литературные премии имени Максима Рыльского и Мыколы Лукаша.

Ссылки 
 Некролог на сайте СП Украины 
 Некролог в журнале Всесвіт

Выпускники Киевского университета